Джон Голт ():

  (1779—1839) — шотландский писатель.
 Голт, Джон — один из главных героев романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Примечания